Youngs Cove ou Young's Cove est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Youngs Cove, hameau du comté de Queens au Nouveau-Brunswick
Youngs Cove, communauté du comté d'Annapolis en Nouvelle-Écosse
Young's Cove, hameau de Selwyn en Ontario

Géologie
Groupe Young's Cove, formation géologique de la péninsule de Burin, Terre-Neuve-et-Labrador

Homonymie de toponyme